Салинас-дель-Мансано () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 33,66 км². Население — 105 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки